Venuswagen steht für

 Blauer Eisenhut, eine Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse 
 Der Venuswagen, eine Buchreihe